Amerikai Egyesült Államok
Wabash megye, megye Illinois államban
Wabash megye, megye Indiana államban